«Пода́рок» — российский мультипликационный фильм. Фильм участвовал в информационной программе фестиваля «Суздаль-2005». Победитель кинофестиваля «Семья России» (2006). Фильм создан при финансовой поддержке Службы кинематографии Министерства Культуры РФ.

Сюжет 
Посвящение во вступительной заставке:
«Всем бабушкам посвящается…»

В основе фильма — стихотворение Г. Сапгира «Подарок».

Фильм повествует о том, как маленький мальчик решил сделать подарок бабушке на День рождения и никак не может решить, что же именно ей подарить. В детской фантазии оживают реальность и вымысел, рассказывающие нам о том, как бы бабушка отнеслась к этому подарку. В результате таких «тяжёлых раздумий» мальчик приходит к выводу, что лучший подарок бабушке — это быть с ней всегда рядом в любой ситуации.

Создатели

Ссылки 

Рисованные мультфильмы России 2004 года
Короткометражные мультфильмы России 2000-х годов
Мультфильмы студии ВГИК
Мультфильмы о детях